Иоганн Фридрих Ме́ккель младший (; 17 октября 1781, Галле — 31 октября 1833, там же) — немецкий биолог.

Основные труды по сравнительной морфологии позвоночных. Работы Меккеля по параллелизму (сходству) эмбриональных стадий высших животных и взрослых форм низших — важный шаг к формулировке биогенетического закона.

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1828), член-корреспондент Парижской академии наук (1829), иностранный член Лондонского королевского общества (1833).

В честь Меккеля названы меккелев хрящ и дивертикул Меккеля.

Примечания

Литература 
 

Зоологи Германии
Эмбриологи Германии
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Леопольдины
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук